Szőcs Bertalan (1880–1928) jegyző, városi tanácsnok (Rákospalota)
 Szőcs Bertalan (1934–2016) világbajnoki ezüstérmes tőrvívó, edző